Cleòpatra (en grec antic, Κλεοπάτρα) és un nom que significa «l'orgull del seu pare»
 Biografies:
Cleòpatra (metgessa), dona grega del segle I que fou l'autora del primer llibre sobre cosmètica
 Reines d'Egipte:
Cleòpatra I, reina d'Egipte (180 aC - 176 aC)
 Cleòpatra II, filla de l'anterior, reina d'Egipte (170 - 164 aC, 163-145 aC- 144 aC i 131 - 127 aC)
 Cleòpatra III, filla de l'anterior Reina d'Egipte (127 - 109 aC i 108 - 101 aC) 
 Cleòpatra IV, filla de l'anterior Reina d'Egipte (115 aC - 114 aC)
 Cleòpatra V Selene, filla de Cleòpatra III i esposa del faraó Ptolemeu IX Làtir
 Cleòpatra V (mare de Cleòpatra VII), esposa del faraó Ptolemeu XII Auletes
 Cleòpatra VI, filla de l'anterior Reina d'Egipte (57 aC)
 Cleòpatra VII, l'última reina d'Egipte de la Dinastia Ptolemaica (69 - 30 aC), la més coneguda popularment
 Altres reines:
 Cleòpatra Trifene, filla de Cleòpatra III i esposa del rei selèucida Antíoc VIII Grypos
 Cleòpatra Selene, filla de Cleòpatra VII Reina de Cirene (34 - 31 aC) i esposa de Juba II de Numídia i Mauritània
 Cleòpatra d'Armènia o del Pont, esposa del rei Tigranes II d'Armènia
 Cleòpatra de Macedònia, esposa de Filip II de Macedònia
 Cleòpatra de Macedònia (princesa), germana d'Alexandre el Gran
 Cleòpatra Thea, reina selèucida (125 - 121 aC)
 Mitologia grega: 
 Cleòpatra (filla de Bòreas), mare de Plexip
 Cleòpatra (filla d'Idas), esposa de Melèagre
 Literatura: 
 Cleòpatra (Guimerà), obra d'Àngel Guimerà
 Cinema:
 Cleopatra (pel·lícula de 1912)
 Cleopatra (pel·lícula de 1917)
 Cleopatra (pel·lícula de 1920)
 Cleopatra (pel·lícula de 1934)
 Cèsar i Cleòpatra
 Cleòpatra (pel·lícula de 1963), pel·lícula anglesa dirigida l'any 1963 per Joseph L Mankiewicz 
 Cleopatra (pel·lícula de 1999)
 Cleopatra (pel·lícula de 2003), film argentí
 Música:
 Cleopatra (discogràfica)
 Cleopatra (cançó), senzill de la banda Weezer (2014)
 Biologia:
 Cleòpatra (papallona), papallona de la família dels pièrids